– japoński piłkarz, występujący na pozycji pomocnika we francuskim klubie AS Monaco oraz w reprezentacji Japonii.

Kariera klubowa 
Od 2012 do 2014 roku występował w klubie Cerezo Osaka. Od 2015 do 2019 roku grał w zespole Red Bull Salzburg. W grudniu 2019 r. Liverpool F.C. poinformował o podpisaniu umowy z piłkarzem, który w myśl nowej umowy do angielskiego zespołu przeszedł 1 stycznia 2020 roku, stając się tym samym pierwszym japońskim piłkarzem w barwach klubu Liverpool F.C. W nowym zespole otrzymał koszulkę z numerem 18. Od lutego 2021 był wypożyczony do końca sezonu do Southampton F.C.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Japonii zadebiutował w 2015. W sumie w reprezentacji wystąpił w 42 spotkaniach i strzelił 17 bramek.

Statystyki kariery

Klubowe 
 Aktualne na dzień 17 maja 2022 r.

Reprezentacyjne 
Aktualne na dzień 5 grudnia 2022 r.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Japonii w piłce nożnej
Japońscy olimpijczycy
Piłkarze Cerezo Osaka
Piłkarze Red Bull Salzburg
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Uczestnicy Pucharu Azji 2019
Ludzie urodzeni w Osace
Urodzeni w 1995
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022